Heathcliff est un prénom d'origine britannique.

 Heathcliff est le nom du personnage principal du roman Les Hauts de Hurlevent et ses diverses adaptations ;
 Heathcliff Huxtable, personnage joué par Bill Cosby, dans la sérié télévisée Cosby Show ;
 Heathcliff Andrew Ledger, plus connu sous Heath Ledger ;

 Heathcliff est un drame en 7 tableaux de Lucien de Vissec adapté de Les Hauts de Hurlevent, 1935 ;
 Heathcliff est un comic strip américain de  ;
 Heathcliff and Dingbat (1980) série animée adaptée du comic strip de Gately
 Heathcliff and Marmaduke (1981) série animée adaptée du comic strip de Gately
 Heathcliff and the Catillac Cats est le titre anglais de la série animée Les Entrechats, adaptée du comic strip de Gately ;
 Heathcliff est le nom de l'avatar d'un joueur dans le roman Sword Art Online